Jegge ist der Familienname folgender Personen:
 Eddy Jegge (1933–2012), Schweizer Jazzmusiker
 Jürg Jegge (* 1943), Schweizer Pädagoge und Autor